Erikasee steht für
 Erikasee (Gifhorn), See in  Niedersachsen
Erikasee (Lausitz), See
Erikasee bei Großkoschen, Naturschutzgebiet in der Lausitz